Михале́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Михаль ← Михаил.

Известные носители 
 Михалевич, Александр Александрович (род. 1938) — советский учёный в области теплообмена, общей и ядерной энергетики.
 
  (род. 1949) — белорусский политик.
 Михалевич, Бейниш (наст. имя Иосиф (Иосель) Мордухович Избицкий; 1876—1928) — политический деятель, активист Бунда в Польше, еврейский писатель и педагог.
 Михалевич, Валерий Анатольевич (род. 1962) — советский и российский футболист; тренер.
 Михалевич, Владимир Сергеевич (1930—1994) — советский математик и кибернетик.
 Михалевич, Михаил Леонтьевич (1909—1968) — советский промышленный деятель, директор Раменского приборостроительного завода.
 Михалевич, Павел (род. 1974) — белорусский футболист
 Михалевич, Фёдор Михайлович — ГСТ
 Михалевич, Филип (род. 1994) — хорватский легкоатлет, специализирующийся в толкании ядра и метании диска.

Примечания